Рангирање тенисера на АТП листи је почело 23. августа 1973. Од тада, 28 играча је било на првом месту листе. Почев од 1979. године, почетком сваке недеље (понедељком) објављује се ажурирана ранг листа, а 17 тенисера је завршавало годину на првом месту. Рекордер са 380 недеља проведених на првом месту је Новак Ђоковић из Србије. Тренутно прво место држи Новак Ђоковић из Србије.

Играчи који су били на првом месту

Недеље проведене на првом месту 

Лева табела показује колико је укупно недеља сваки од играча провео на првом месту.

Десна табела показује колико су узастопних недеља играчи провели на првом месту (гледа се најбољи резултат у каријери).

Недеље проведене на првом месту по државама 

{| class="wikitable sortable plainrowheaders"
|-
!scope="col"|Ранг
!scope="col" style="width:150px;"|Држава
!scope="col"|Број играча
!scope="col"|Број недеља
!scope="col"|Играчи
|-
| 1.
!scope="row"| САД
|6||896||Џими Конорс, Џон Макенро, Џим Куријер, Пит Сампрас, Андре Агаси, Енди Родик
|-
| 2.
!scope="row"| Србија
|1||380||Новак Ђоковић
|-
| 3.
!scope="row"| Швајцарска
|1||310||Роџер Федерер
|-
| 4.
!scope="row"| Чехословачка
|1||270||Иван Лендл
|-
| 5.
!scope="row"| Шпанија
|3||239||Карлос Моја, Хуан Карлос Фереро, Рафаел Надал, Карлос Алкараз|-
| 6.
!scope="row"| Шведска
|3||201||Бјерн Борг, Матс Виландер, Стефан Едберг
|-
| 7.
!scope="row"| Аустралија
|3||89||Џон Њуком, Патрик Рафтер, Лејтон Хјуит
|-
| 8.
!scope="row"| Бразил
|1||43||Густаво Киртен
|-
| 9.
!scope="row"| УК
|1||41||Енди Мари|-
| 10.
!scope="row"| Румунија
|1||40||Илије Настасе
|-
| 11.
!scope="row"| Русија
|3||31||Јевгениј Кафељников, Марат Сафин, Данил Медведев'|-
| 12.
!scope="row"| Немачка
|1||12||Борис Бекер
|-
| 13.
!scope="row"| Аустрија
|1||6||Томас Мустер
|-
| 13.
!scope="row"| Чиле
|1||6||Марсело Риос
|}

Имена активних тенисера су подебљана.

 Рекордери кроз историју 

 Хронологија рекордера 

 Рекордери по годинама 

 Недеље на првом месту по декадама 

 1970-е 

 1980-е 

 1990-е 

 2000-е 

 2010-е 

 2020-е 

 

 На првом месту на крају године 

 
Играч који се налази на првом месту АТП листе након завршеног последњег турнира у сезони (у новембру или децембру) воде се као број један на крају календарске године. Новак Ђоковић држи рекорд са седам завршених година као први тенисер света.

Само шест играча је успело да годину заврше на првом месту тако што је провело целу годину на тој позицији: Конорс, Лендл, Сампрас, Хјуит, Федерер и Ђоковић. Федерер је једини играч који је то постигао три пута заредом.

 Време проведено између првог и задњег пута на месту број један 

 Занимљивости 
 Новак Ђоковић је играч који је достигао до највећег броја бодова на АТП листи — 16.950.
 Иван Лендл и Марсело Риос су једини играчи који су били број један а да при том нису освојили ни један гренд слем турнир (Лендл га је освојио касније, а Риос није никад).
 Патрик Рафтер је провео најмање недеља на првом месту — само једну.
 Карлос Алкараз је најмлађи играч који је био на првом месту, тада је имао 19 година, 4 месеца и 6 дана.
 Роџер Федерер је најстарији играч на првом месту, имао је 36 година и 10 месеци.
 Џон Макенро је највише сецкао'' прво место. Чак 14 пута се враћао на врх.

Види још 

 Асоцијација тениских професионалаца
 Списак играчица на првом месту ВТА листе — појединачно

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Играчи на првом месту АТП листе

Тенис
Тенисери на првом месту